O Liga Regional (ou Insular) de São Nicolau de 2013-14 foi a epoca de Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi oito.

O campeão do torneio foi o SC Atlético conqustou o segundo e título recentemente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2014.

Clubes
Académica da Preguiça
AJAT'SN
SC Atlético
FC Belo Horizonte
Praia Branca
CD Ribeira Brava
FC Talho
FC Ultramarina

Clubes excludo de competição
Calejão

Resumo da Temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o SC Atlético.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória::  FC Talho 0-7 FC Ultramarina (16 de fevereiro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Nicolau de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de São Nicolau